Edith Prock – cantante tedesca
 Hannah Prock – slittinista austriaca
 Markus Prock – ex slittinista e manager austriaco